Trinkler ist der Familienname von:

 Emil Trinkler (1896–1931), deutscher Geograph
 Gustav Wassiljewitsch Trinkler (1876–1957), russischer Maschinenbauingenieur
 Reinhard Trinkler (* 1987), österreichischer Maler, Comiczeichner und Illustrator
 Richard Trinkler (* 1950), Schweizer Radrennfahrer
 Ulrich Trinkler, Abt des Kapellerhofes in Zürich